Scheele es un apellido que puede hacer referencia a:
 Carl Wilhelm Scheele (1742-1786), químico farmacéutico sueco de origen alemán.
 Verde de Scheele, pigmento inorgánico creado por Carl Wilhelm Scheele.
 George Heinrich Adolf Scheele (1808-1864), botánico alemán, cuya abreviatura como autoridad taxonómica es Scheele.
 Karin Scheele (n. 1968), política austríaca.